Mike Verstraeten (Mechelen, 12 de agosto de 1967) é um retirado futebolista profissional e politico belga, defensor.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1967
Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do KV Mechelen
Futebolistas do Koninklijke Football Club Germinal Beerschot
Futebolistas do Royal Sporting Club Anderlecht
Jogadores da Seleção Belga de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Políticos da Bélgica